L'American Silver Eagle (parfois traduit en « aigle américain en argent ») est une pièce d'investissement en argent émise par les États-Unis. Elle a été frappée pour la première fois le  par la United States Mint. 

Contrairement à d'autres pièces de ce genre, elle est uniquement déclinée en unités d'une once troy, soit . De plus, la pièce porte une valeur faciale d'un dollar et est garantie pour contenir une once troy composée à 99,9 % d'argent pur. 

Aux États-Unis, elle peut être utilisée pour financer les investissements d'un compte individuel d'épargne retraite.

Production 

Elle a été autorisée par le Titre II de la loi publique 99-61 (Liberty Coin Act, approuvé le 9 juillet 1985) et codifié comme 31 U.S.C. § 5112 (e) - (h) (e) - (h). Son contenu, sa masse et sa pureté sont certifiés par la United States Mint. 

La Silver Eagle a été produite par trois ateliers : la Philadelphia Mint, la San Francisco Mint et la West Point Mint à côté de New York. 

En plus de la version d'investissement (bullion coin en anglais), la United States Mint a produit une version belle épreuve et une version brillant universel, soit non mise en circulation, pour les collectionneurs de pièces.

Nombre de frappes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Maple Leaf canadienne
 Britannia du Royaume-Uni
 Krugerrand sud africain
 Hercule français
 Thésaurisation

Liens externes 
 Site officiel

Pièce en argent